Трубка:

Приспособления 
 Дыхательная трубка — дыхательная трубка, одна из частей снаряжения для подводного плавания.
 Курительная трубка — приспособление для курения табака.
 Трубка мира — курительная трубка североамериканских индейцев.
 Тепловая трубка — элемент системы охлаждения, содержащий легкоиспаряющуюся жидкость.
 Духовая трубка — пневматическое оружие.

Приборы, устройства 
 Электронно-лучевая трубка
 Запоминающая электронно-лучевая трубка или «Трубка Вильямса».
 Рентгеновская трубка
 Трубка Гейгера — газоразрядный прибор для подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц.
 Трубка Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей.
 Трубка Пито — прибор для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа.
 Трубка Прандтля — аэродинамический прибор для измерения динамического давления.
 Дистанционная трубка — разновидность взрывателя для обеспечения разрыва некоторых типов артиллерийских снарядов на траектории их полёта в заданной точке.

В математике 
 Векторная трубка

В геологии 
 Кимберлитовая трубка — вертикальный или почти вертикальный канал в земной коре, образовавшееся при прорыве газов и заполненный вулканической породой (Удачная, Мир, Большая дыра и др.)

См. также 

 Трубки